Илья́ Петро́вич Жи́вкович:
 Живкович, Илья Петрович (1763—1859) — отставной генерал-майор русской армии, георгиевский кавалер.
 Живкович, Илья Петрович (1853—1907) — генерал-майор свиты Е. И. В., флигель-адъютант.

Примечания